John Paul Jones pode se referir a:
 John Paul Jones (almirante) (1747—1792), comandante naval estado-unidense e "pai" da Marinha dos EUA. 
 John Paul Jones, filme biográfico sobre o comandante naval
 John Paul Jones, músico britânico, baixista e tecladista do Led Zeppelin
 John Paul Jones (golfe), vencedor do Illinois Open Championship de 1962
 John Paul Jones (corredor), antigo detentor do recorde da milha
 John Paul Jones Arena, centro esportivo na Universidade de Virginia
 USS John Paul Jones, um navio de guerra
 um musical do compositor britânico Julian Wagstaff

Desambiguação